Latzel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Latzel (1840–1891), österreichischer Gutsbesitzer, Unternehmer und Parlamentarier
 Annika Latzel (* 1975), deutsche Sachbuchautorin
 Ernst Latzel (1844–1910), österreichischer Baumeister und Architekt
 Franz Latzel (1880–1941), Dresdner Arbeiterfunktionär und Widerstandskämpfer
 Gerhard Latzel (1912–1980), deutscher Schachkomponist
 Hermann Latzel (* 1942), deutscher Weitspringer
 Josef Latzel (1813–1896), österreichischer Gutsbesitzer, Unternehmer und Parlamentarier
 Joseph Latzel (1764–1827), schlesischer Komponist
 Klaus Latzel (* 1955), deutscher Historiker
 Olaf Latzel (* 1967), deutscher evangelischer Geistlicher
 Richard Latzel, deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Robert Latzel (1845–1919), österreichischer Entomologe
 Thorsten Latzel (* 1970), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Latzl